VII Средиземноморские игры проводились в городе Алжир с 23 августа по 6 сентября 1975 года. Соревнования проходили по 18 видам спорта.

Основные события 
Официальное открытие игр прошло 23 августа 1975 года в Алжире. Игры открыл Председатель Революционного Совета Алжира Хуари Бумедьен.

В играх приняли участие 2444 спортсменов — 2095 мужчин и 349 женщин из 15 стран.

Виды спорта 
Соревнования прошли ещё по 19 видам спорта:

 Баскетбол
 Бокс
 Борьба
 Велоспорт
 Водное поло

 Волейбол
 Гандбол
 Гимнастика
 Дзюдо
 Лёгкая атлетика

 Настольный теннис
 Парусный спорт
 Плавание
 Прыжки в воду
 Стрельба

 Теннис
 Тяжёлая атлетика
 Фехтование
 Футбол

В медальном зачёте первое место заняли спортсмены из Италии, завоевав 127 медалей, из которых 51 золотых, 40 серебряных и 36 бронзовых.

Медальный зачёт 
Из 15 стран, участвовавших в Играх, медали завоевали спортсмены из 13 государств.

Ссылки 
 VII Средиземноморские игры

1975
Спорт в Алжире в 1975 году
Международные спортивные соревнования в Алжире (Алжир)
Август 1975 года
Сентябрь 1975 года